RPC har flere betydninger:
 Remote procedure call - en inter-process communication teknik indenfor networked computing.
 JSON-RPC - en "JSON kodet" variant.
 XML-RPC - en "XML kodet" variant.
 Acorn Risc PC - britisk produceret computer mellem slut 1980'erne og ca. år 2000.
 Role-playing karakter
 Role-playing Convention - en årlig begivenhed i Køln, Tyskland.
 Root Path Costs - et felt i en Bridge Protocol Data Unit-pakke fra Spanning Tree Protocol.